Unabomber – nome con cui era noto Theodore Kaczynski, terrorista statunitense, attivo negli USA a partire dalla fine degli anni settanta
  Unabomber – anonimo terrorista, attivo in Italia a partire dagli anni novanta
 Unabomber – pseudonimo di Phil Laak, giocatore di poker statunitense
 Unabomber – EP dei Macabre del 1999